Old Colony Railroad Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Colony Railroad Station (North Easton, Massachusetts), ID-Nr. 87002598
 Old Colony Railroad Station (Taunton, Massachusetts), ID-Nr. 84002192